Roodt kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Roodt, ort i kantonen Redange, 
 Roodt-sur-Eisch, ort i kantonen Capellen, 
 Roodt-sur-Syre, ort i kantonen Grevenmacher,